Першотравневий — назва окремих колишніх хуторів Української РСР.

 Першотравневий — Житомирська область, Коростенський район.
 Першотравневий — Запорізька область, Чернігівський район

Примітки